Justus George Lawler (* 18. Januar 1927 in Chicago, Illinois) ist ein US-amerikanischer römisch-katholischer Theologe.

Leben 
Lawler studierte Katholische Theologie. Als Hochschullehrer unterrichtete er römisch-katholische Theologie an der Saint Xavier University in Chicago. 1984 unterzeichnete Lawler die Kampagne A Catholic Statement on Pluralism and Abortion. Als Autor verfasste er mehrere Bücher.

Werke (Auswahl)

Literatur 
 Georgina Pell Curtis, Benedict Elder: The American Catholic Who’s who. Volume 21, NC News Service, Washington, 1977, S. 306.

Weblinks 
 Offizielle Website von Justus George Lawler (englisch)
 OxfordAnimalEthics: Justus George Lawler appointed Honorary Fellow (englisch)

Römisch-katholischer Theologe (21. Jahrhundert)
Römisch-katholischer Theologe (20. Jahrhundert)
Hochschullehrer (Chicago)
Autor
US-Amerikaner
Geboren 1927
Mann